Credé ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Credé (Karl Cecil Benno Credé; 1847–1929), deutscher Chirurg und Generalarzt

Credé bezeichnet:
 Waggonfabrik Gebrüder Credé, einen deutschen Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Credé-Prophylaxe, Behandlung von Neugeborenen mit Augentropfen
 Credé-Handgriff, eine geburtshilfliche Technik